Тридесет четврта сезона Светског купа у алпском скијању је почела у октобру 1999. у Тињу у Француској, а завршена је 19. марта 2000. у Бормију у Италији. Укупни победник у мушкој конкуренцији био је Херман Мајер док је у женској конкуренцији најуспешнија била Ренате Гечл, обоје из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак после 40 трка.

Спуст 

Коначни поредак после 11 трка.

Супервелеслалом 

Коначни поредак после 7 трка.

Велеслалом 

Коначни поредак после 9 трка.

Слалом 

Коначни поредак после 11 трка.

Комбинација 

Коначни поредак после 2 трке.

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак после 39 трка.

Спуст 

Коначни поредак после 10 трка.

Супервелеслалом 

Коначни поредак после 8 трка.

Велеслалом 

Коначни поредак после 10 трка.

Слалом 

Коначни поредак после 10 трка.

Комбинација 

Коначни поредак после једне трке.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1999.
Алпско скијање у 2000.